Söderman är ett svenskt efternamn, som också använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 2398 personer med efternamnet Söderman bosatta i Sverige.

Centrala soldatregistret anger ett stort antal personer med soldat- eller båtsmansnamnet Söderman. Det har använts vid förband över stora delar av landet.

Personer med efternamnet Söderman
 Anders Söderman (målare) (aktiv omkring år 1700)
 August Söderman (1832–1876), tonsättare
 Bengt Söderman (1871–1897), målare
 Carina Söderman (född 1964), skådespelare och sångerska
 Carl August Söderman, flera personer
 Carl August Söderman (skulptör) (1835–1907)
 Carl August Söderman (sångare) (1860–1916), operasångare och regissör
 Ethel Söderman (1935–1994), konstnär
 Fritz Söderman  (1838–1883), violoncellist
 Greta Söderman (1891–1969), operasångerska
 Gunnar Söderman (1900–1974), målare, tecknare och skulptör
 Harry Söderman (1902–1956), ingenjör, ämbetsman och kriminaltekniker
 Helena Söderman (född 1967), flöjtist, dirigent och pedagog
 Henrik Wilhelm Söderman (1829–1901), affärsman och industriman
 Ingalill Söderman (1902–1988), sångerska och skådespelare
 Ingrid Söderman (1913–1995), jurist, skulptör och tecknare
 Jackie Söderman (1927–2011), regissör, koreograf och teaterchef
 Jacob Söderman (född 1938), finländsk ämbetsman och politiker
 Johan Söderman (född 1969), musikvetare och musiker
 Johannes Söderman (1897–1967), fiskare, båtbyggare och konstnär
 Kenneth Söderman (född 1957), skådespelare
 Nils Söderman (1900–1972), kapellmästare, komponist och pianist
 Olov Söderman (1909–2001), arkitekt
 Sixten Söderman (1912–1994), skogstjänsteman och tecknare
 Sven Söderman (1866–1930), författare
 Tom Söderman (1936–2015), finländsk journalist och diplomat
 Ulf Söderman (född 1963), friidrottare (sprinter och häck)

Referenser

Se även
Rollfiguren Söderman i Vi på Saltkråkan

Svenska efternamn
Soldatnamn